Affliction, filme com Nick Nolte e Sissy Spacek exibido no Brasil como Temporada de Caça
 Killing Season, filme com Robert De Niro e John Travolta rebatizado de Temporada de Caça no Brasil